Антигоніди () — династія правителів Македонії у 277—166 роках до н. е.

Історія 

Засновником династії вважається полководець Александра Македонського Антигон I Одноокий.

Першим правителем був Антигон II Гонат, син  Деметрія I Поліоркета, який об'єднав під своєю владою Македонію і більшу частину грецьких полісів.

В 168 до н. е. Македонія була завойована Римською республікою. Країна була розділена на чотири незалежні одна від одної республіки з аристократією на чолі, які сплачували данину Риму.

В 149 до н. е. в Македонії з'явився самозванець Андріск (Ανδρίσκος), який видавав себе за померлого сина Персея Філіппа і прийняв тронне ім'я Філіпп VI. Це призвело до четвертої Македонської війни.

В 148 до н. е. римляни розбили Філіппа-самозванця. Македонію було включено до складу Римської держави.

Перелік правителів

Генеалогічне древо

Примітки

Посилання 
 
Колишні монархії Європи
Правителі
Стародавня Македонія